Bisericani ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Bisericani (Alba), Dorf im Kreis Alba 	
 Bisericani (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Bisericani (Neamț), Dorf im Kreis Neamț

 in der Republik Moldau:
 Bisericani (Glodeni), Dorf im Rajon Glodeni